FC Džiugas är en fotbollsklubb i Telšiai i Litauen. Klubben spelar i A lyga – den litauiska förstadivisionen.

Historia 
Džiugas grundades 1923. Den nya klubben grundades 2014 (ombildad).

Hemmaarena 
Större matcher kan spelas på Telšių miesto centrinis stadionas och alternativ stadion Telšiai konstgräsplan.

Meriter 
 Vinnare i Pirma lyga (1): 2019

Placering tidigare säsonger 
{|  class="wikitable" style="font-size:90%;"
|-
!Säsong
!Nivå
!Liga
!Placering
!Webbplats
!Notering
|-
| bgcolor="#ffffdd" style="text-align:center;"| 2014
| bgcolor="#ffffdd" style="text-align:center;"| 3.
| bgcolor="#ffffdd" style="text-align:center;"| Antra lyga (Vakarai)
| bgcolor="#BBBBBB" style="text-align:center;"| 2. 
| 
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"|  Uppflyttad till Pirma lyga
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2015
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Pirma lyga 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 10. 
| 
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2016
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Pirma lyga 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 7. 
| 
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2017
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Pirma lyga 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 5. 
| 
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2018
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Pirma lyga 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 5. 
| 
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2019
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Pirma lyga 
| bgcolor="#FFFF00" style="text-align:center;"| 1. 
| 
| Uppflyttad till A lyga 2020.
|-
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2020
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| 2.
| bgcolor="#F4DC93" style="text-align:center;"| Pirma lyga 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 4.
| 
| bgcolor="#ddffdd" style="text-align:center;"|  Uppflyttad till A lyga 2021
|-
| bgcolor="#DDFFDD" style="text-align:center;"| 2021| bgcolor="#DDFFDD" style="text-align:center;"| 1.| bgcolor="#DDFFDD" style="text-align:center;"| A lyga 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| 8. 
| 
|-
| bgcolor="#DDFFDD" style="text-align:center;"| 2022| bgcolor="#DDFFDD" style="text-align:center;"| 1.| bgcolor="#DDFFDD" style="text-align:center;"| A lyga 
| bgcolor="#FFCCCC" style="text-align:center;"| 9. 
| 
| bgcolor="#DDFFDD" style="text-align:center;"| Nedflyttningskval|-
| bgcolor="#DDFFDD" style="text-align:center;"| 2023| bgcolor="#DDFFDD" style="text-align:center;"| 1.| bgcolor="#DDFFDD" style="text-align:center;"| A lyga 
| bgcolor="#F5F5F5" style="text-align:center;"| .' 
| 
|-
|}

 Trupp 2023 Uppdaterad: 8 mars 2023'' (alyga.lt/dziugas)
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Kända spelare 
  Davydas Arlauskis, (2016–...)
  Marius Papšys, (2019)
  Valeri Kuridze, (2019)

Tränare 
  Vijūnas Vasiliauskas (2015–2016);
  Anatolij Čumak (2016);
  Vijūnas Vasiliauskas (2017–2018);
  Marius Šluta (sedan 2019 – 13 juni 2022);
  João Prates (sedan 15 juni 2022)

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats
 Facebook Officiell webbplats 
 FC Džiugas på Soccerway
 alyga.lt

Džiugas